Jordan uczestniczył w Mistrzostwach Świata Formuły 1 w latach 1991–2005. Pierwsze podium dla zespołu zdobył Rubens Barrichello podczas Grand Prix Pacyfiku 1994, zaś pierwsze zwycięstwo dla Jordana odniósł Damon Hill, wygrywając Grand Prix Belgii 1998. W 1999 roku Jordan zajął najlepsze w swojej historii, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Ogółem zespół wygrał cztery wyścigi. W barwach zespołu debiutowali m.in. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Ralf Schumacher, Takuma Satō czy Timo Glock.

Wyniki 

W nawiasie wskazano całkowitą liczbę punktów uzyskaną w sezonie, jeśli różniła się od liczby punktów, które dany kierowca uzyskał w Jordanie.Źródła: statsf1, chicanef1

Podsumowanie

Statystyki

Informacje techniczne

Kierowcy 

|}

Przypisy 

Jordan